Хогезанд-Саппемер () — бывшая община на севере Нидерландов, в провинции Гронинген. Крупнейшая община провинции после Гронингена. Община известна благодаря кораблестроительной индустрии, развитой на её территории. Население Хогезанд-Саппемера на 1 июля 2006 года составляло 34 453 человек. 1 января 2018 года Хогезанд-Саппемер вошёл в состав новой общины Мидден-Гронинген.

В общину входили населённые пункты: Ахтердип, Боргеркомпагни, Боргвег, Фоксхам, Фоксхол, Фоксхолстербос, Хогезанд, Ягерсвейк, Калвейк, Кил-Виндевер, Клейнемер, Кропсволде, Лула, Мартенсхук, Мервейк, Ньиве-Компагни, Саппемер, Трипскомпагни, Ватерхёйзен, Вестербрук, Волфсбарге.

Транспорт 
Через общину проходит автомобильная магистраль —  ( Амстердам-Гронинген-Германия).

Железная дорога также пролегает через территорию общины и связывает Гронинген с Nieuweschans/Leer в Германии. В общине есть 4 железнодорожные станции — Кропсволде, Мартенсхук, Хогезанд-Саппемер, и Саппемер-Ост.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания